Келсо:
 Келсо, Фрэнк (1933—2013) — американский военачальник, и. о. министра военно-морских сил США (1993).

Австралия 
  — пригород Батерста, регионального города австралийского штата Новый Южный Уэльс.
  — населённый пункт на северном побережье острова Тасмания, расположен в устье реки Теймар.
  — пригород Таунсвилля, города в австралийском штате Квинсленд.

Великобритания 
 Келсо (город) — город в Шотландии на реке Твид в области Шотландские границы.
 Келсо (аббатство) — руины католического монастыря в одноимённом шотландском городе.
  — ипподром, расположенный в одноимённом шотландском городе.

Канада 
  — заповедник в канадской области Южное Онтарио провинции Онтарио.
  — озеро в канадской области Южное Онтарио провинции Онтарио.
 Келсо (Онтарио) — небольшая деревня, расположенная немного южнее одноимённого озера в канадской области Южное Онтарио провинции Онтарио.

Новая Зеландия 
  — заброшенный посёлок в южной части новозеландского региона Отаго.

США 
 Келсо (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Сибли, Миннесота, США.
 Келсо (Вашингтон) — город на юго-западе американского штата Вашингтон, является административным центром округа Коулиц.
  — деревня на юго-востоке американского штата Миссури, расположена на территории округа Скотт.
  — заброшенный посёлок в центральной части американского штата Калифорния, расположен на территории округа Фресно.
  — бывшее название невключённой территории Кларавилль, расположенной в округе Керн в центрально-южной части американского штата Калифорния.
  — покинутый город в пустыне Мохаве, расположен в округе Сан-Бернардино, на востоке южной части американского штата Калифорния
  — участок Национального парка Мохаве, на котором расположены крупнейшие дюнные образования из эоловых песков в пустыне Мохаве.
  — река в северо-восточной части американского штата Миннесота, протекает по территории Национального заповедника Супериор.

ЮАР 
  — небольшая прибрежная деревня в ЮАР, расположена на северо-востоке провинции Квазулу-Наталь, в 65 километрах к югу от Дурбана.